Chris Arreola, un boxeur américain (1981 -).
 Jesús Alfonso Arreola Pérez, un historien mexicain (1936 - 2010).
 Juan José Arreola, un écrivain et éditeur mexicain (1918 - 2001).
 Sofía Arreola, une coureuse cycliste mexicaine (1991 -).